Ferreolus (lat. für der Eiserne) hießen folgende Personen:

Einname:
 Ferreolus von Besançon († um 215), Priester und Märtyrer, Bischof von Besançon
 Ferreolus von Vienne († um 305), Märtyrer und römischer Militärtribun
 Ferreolus von Rodez (um 490–um 528), Herzog von Moselle, Markgraf von Schelde
 Ferreolus von Uzès († um 581), Bischof von Uzès
 Ferreolus von Limoges († um 591), Bischof von Limoges

Nachname:

Siehe auch:
 Ferréol